Skandinavische Union steht für:

 Kalmarer Union, Vereinigung der Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden (1397–1523)
 Skandinavische Union von 1931, Einigung auf dem Gebiet des Internationalen Privatrechts zwischen Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island

Siehe auch:
 Skandinavismus